Аспрониси — греческий топоним. Может означать:

  — остров в Эгейском море у Скиатоса.
 Аспрониси (Тира) — остров в Эгейском море у Тиры.